Live at the Royal Albert Hall (álbum de Adele)
Live at the Royal Albert Hall (álbum de Bring Me the Horizon)
Live at the Royal Albert Hall (álbum de David Bisbal)
Live at the Royal Albert Hall (álbum de The Who)
Live from the Royal Albert Hall (álbum de Joe Bonamassa)
Live from the Royal Albert Hall (álbum de The Killers)
Ou ainda:
In Live Concert at the Royal Albert Hall - da banda sueca Opeth
Remember That Night: Live at the Royal Albert Hall - do guitarrista David Gilmour
The Corrs Live at the Royal Albert Hall
Yanni Live at Royal Albert Hall

Desambiguação